Code
TZS est un code, qui signifie :
 shilling, la monnaie de la Tanzanie, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)